Triáda se lahko nanaša na:

 Triada (sociologija), skupina treh ljudi.
 Triada (geologija), prva doba mezozoika.
 Triada (število), za pitagorejce najlepše med števili.
 Triada (glasba), skupina treh tonov, najpogosteje kot akord.
 MacDonaldova triada, skupina treh vsem serijskim morilcem skupnih otroških značilnosti.
 katalitična triada, trije aminokislinski ostanki na aktivnem mestu nekaterih proteaz.
 triada (računalništvo), vrsta zaslona.

V medicini
 Triada (anatomija), T-tubul in sarkoplazemski retikulum na vsaki strani.
 Beckova triada, trije za srčno tamponado značilni znaki.
 Charcotova triada, dve skupini kliničnih znakov, v sklopu multiple skleroze ali ascendirajičega holangitisa.
 Cushingova triada, skupina treh znakov pri pacientih s poškodbo glave.
 Dieulafoyeva triada, klasična slika akutnega apendicitisa.
 Hutchinsonova triada, najpogostejša klinična slika pri kongenitalnem sifilisu.
 Mecklerjeva triada, klinična slika pri Boerhaavejevem sindromu.
 Virchowova triada, trije znaki venske tromboze, kot jih je opisal Rudolf Virchow.
 Whippleova triada, tri za dokaz hipoglikemije kot vzroka pacientovih simptomov potrebna stanja.